Gisinger ist der Familienname folgender Personen:

 Arno Gisinger (* 1964), österreichischer Fotograf
 Friedrich Gisinger (1888–1964), deutscher Altphilologe

Siehe auch:
 Giesinger
 Gissinger